Дзідзьо — західноукраїнський діалектизм, що означає «дід».
 Дзідзьо — український поп-гурт.
 Дзідзьо (справжнє ім'я: Михайло Степанович Хома) — український співак. Лідер гурту Дзідзьо.